Позоев — фамилия:

 Позоев, Георгий Аветикович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 27 января 1917.
 Позоев, Леон Аветикович — генерал-лейтенант царской армии на службе в РККА.
 Позоев, Рубен Аветикович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 13 мая 1918.